A Equipe sueca representa a Suécia na Fed Cup de tênis. Atualmente compete no Grupo Mundial II.

Historia 
A Suécia competiu pela primeira vez na Fed Cup em 1964. Seus melhores resultados foram as Quartas-de-finais de (1970, 1977, 1980, 1988).

Ver Também 
 Fed Cup
 Copa Davis
 Equipe Sueca da Copa Davis

Ligações externas 
 

Equipes da Fed Cup
Tenis